Haberzagl ist der Ortsname von

 Haberzagl (Tann), Gemeindeteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haberzagl (Wittibreut), Gemeindeteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern